Алекса́ндр Никола́евич Бара́нов:
 Баранов, Александр Николаевич (1793—1861) — крымский генерал-губернатор (1821).
 Баранов, Александр Николаевич (1864—1935) — русский писатель.
 Баранов, Александр Николаевич (ум. 1923) — штабс-ротмистр, Георгиевский кавалер.
 Баранов, Александр Николаевич (1948—2021) — искусствовед и русский поэт-переводчик.
 Баранов, Александр Николаевич (род. 1955) — российский режиссёр и сценарист, продюсер.
 Баранов, Александр Николаевич (род. 1960) — российский каскадёр и актёр.